Blanka Bretaňská ( Blanche de Bretagne, 1271 – 1327) byla paní z Conches-en-Ouche, Mehun-sur-Yèvre, Nonancourtu a Domfrontu.

Život 
Narodila se jako dcera bretaňského vévody Jana II. a jeho manželky Beatrix, dcery anglického krále Jindřicha III. Roku 1280 byla zasnoubena s Filipem, dědicem hraběte Roberta z Artois. Svatba se konala zřejmě na konci roku 1281. V létě roku 1297 se Filip společně s otcem zúčastnil bitvy u Furnes, kde byl vážně zraněn a o rok později na následky zranění zemřel. Blanka zemřela 19. března 1327 na zámku Bois-de-Vincennes a byla pohřbena po boku manžela v klášteře jakobínů v Paříži.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Dreux
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Narození v roce 1271
Úmrtí v roce 1327
Ženy